Storia 5-й сингл японського поп-гурту Kalafina. Пісня Storia стана основним саундтреком до документального фільму Rekishi Hiwa Historia.

Список треків

CD

Обмежене DVD видання

Чарти

Примітки 

Сингли 2009
Пісні Юкі Каджіури
Сингли Kalafina